General (Juan) Madariaga (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
General Juan Madariaga (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië